Julia Marty est une joueuse suisse de hockey sur glace née le  à Zurich, évoluant en ligue élite féminine en tant que défenseure. Elle remporte une médaille de bronze olympique lors du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi. Sa sœur jumelle Stefanie Marty fait également partie de l'équipe .

Elle a été capitaine de l'équipe nationale Suisse de 2013 à 2015.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2003-2004 || EV Zoug Damen|| SWHL A || 
|-
|2004-2005 || EV Zoug Damen|| SWHL A||  
|-
|2006-2007 || EV Zoug Damen || SWHL A|| 

|-
|2007-2008 || Wildcats du New Hampshire || NCAA || 31 || 3 || 7 || 10 || 6 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2008-2009 || Huskies de Northeastern  || NCAA || 25 || 4|| 13|| 17 || 18 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2009-2010 || Huskies de Northeastern || NCAA || 20 || 1|| 6|| 7 || 14 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2010-2011 || Huskies de Northeastern || NCAA || 37 || 5 || 9 || 14 || 20 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2011-2012 || SC Reinach Damen  || SWHL A || 15 || 8 || 10 || 18 || 22 || 5 || 3 || 5 || 8 || 0 
|-
|2012-2013 || SC Reinach Damen  || SWHL A || 13 || 12 || 11 || 23 || 18 || 5 || 2 || 2 || 4 || 4 
|-
|2013-2014 || Linköpings HC  || SDHL ||23 || 3 || 14 || 17 || 10 || 3 || 0 ||1 || 1 || 0 	
|-
|2014-2015 || SC Reinach Damen  || SWHL A || 9 || 5 || 8 || 13 || 0 ||4 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|2016-2017|| Neuchâtel Hockey Academy || SWHL A || 10 || 7 || 7 || 14 || 4  || 5 ||  1 || 2 || 3 || 0 	
|-
|2017-2018|| SC Reinach Damen  || SWHL A || 14 || 4 || 8 || 12 || 8 || 	4 || 2 || 2 ||	4 || 2
|-
|2018-2019|| SC Reinach Damen  || SWHL A || 12 || 9 || 4 || 13 || 6 || -|| -|| -|| -||-
|-
|2019-2020||  SC Reinach Damen  || SWHL A || 16 || 6 || 6 || 12 || 10 || 5 || 5 || 2 || 7 || 2 	
|-
|2020-2021|| SC Reinach Damen  || SWHL A || 15 || 4 || 6 || 10 || 10 || -|| -|| -|| -||-

|  104 || 63 || 70 || 133 || 78 || 28  || 13 || 15 || 28 || 12

Au niveau international

|-
| 2004 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 4 || 2 || 0 || 2 || 0|| align="left"| Huitième
|-
| 2005 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 2 || 2 || 4 || 4|| align="left"|  Division I
|-
| 2006 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 5 || 2|| 1 || 3 || 4|| align="left" | Septième
|-
| 2007 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 1 || 1 || 6|| align="left"| Cinquième
|-
| 2008 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 2 || 2 || 12|| align="left"| Quatrième
|-
| 2009 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 0|| align="left"| Septième
|-
| 2010 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 5 || 0 || 1 || 1 || 2|| align="left" | Cinquième
|-
| 2011 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 2 || 3 || 6|| align="left"| Sixième
|-
| 2012 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 6 || 5 || 2 || 7 || 6|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 1 || 2 || 6|| align="left"| Sixième
|-
| 2014 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 0|| 0 || 0 || 0|| align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2015 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 1 || 2 || 3 || 4|| align="left"|Sixième

Notes et références 

Joueuse suisse de hockey sur glace
Défenseuse de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillée de bronze olympique suisse
Naissance à Zurich
Naissance en avril 1988
Jumeaux aux Jeux olympiques
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace des Wildcats du New Hampshire
Joueuse de hockey sur glace des Huskies de Northeastern
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006